Slovo brázda může být označením pro:

obecný význam
 brázda (zemědělství) – povrchová struktura pole vznikající při orbě nebo i výsadbě některých plodin
 brázda (jednotka) – stará česká měrná jednotka délky a plošného obsahu
 brázda (geomorfologie) – geomorfologický útvar na zemském povrchu
 Čertova brázda – úval mezi na řekou Sázavou a Chotouní
 Vltavická brázda
 Rtyňská brázda
 Jablunkovská brázda
 brázda (meteorologie) – tlakový útvar vnikající v zemské atmosféře
 brázda nízkého tlaku vzduchu

příjmení osob
 viz Brázda (příjmení)

jiný 
 Propast Brázda – propast na Silické planině na Slovensku
 Brázda (revue) – agrární revue
 Nakladatelství Brázda – bývalé Státní nakladatelství zemědělské literatury
 Brázda – občasník nepomucenských studentů